Ditlieb Felderer (1942) – storico e scrittore svedese, nega l'Olocausto
 Karl Felderer (1895-1989)– paroliere italiano
 Leon Felderer (2000) – slittinista italiano
 Michael Felderer (1991) – hockeista su ghiaccio italiano